Серге́й Серге́евич Ю́дин: Юдин, Сергей Сергеевич (1891—1954) — российский хирург и учёный.
 Юдин, Сергей Сергеевич (1959—2019) — российский генерал-лейтенант.